boszandoog
 grote saterzandoog
 grote schaduwzandoog
 kleine saterzandoog
 witbandzandoog